Ши́нін () — російське прізвище. 

Відомі носії:

 Шинін Олександр Степанович (1954) — український митець.
 Шинін Олександр Євгенович (1984) — російський хокеїст.

Російські прізвища